Y-40 Deep Joy — один из самых глубоких плавательных бассейнов в мире, построенный в 2014 году и имеющий глубину 42,15 метров. Расположен в Италии, районе Монтегротто-Терме, что в 12 километрах от Падуи и в 50 от Венеции.

Обогнал по масштабности бассейн Немо 33, глубина которого 34,5 метров. Был самым глубоким плавательным бассейном мира до открытия Deep Dive Dubai глубиной 60 метров в 2021 году.

Информация об объекте 
Введён в эксплуатацию 5 июня 2014 года. Y-40 глубже предшественника, центра рекреационного дайвинга Немо 33 на 7,65 метра.

Размеры поверхности плавательного бассейна составляют 21x18 метров. Общая вместительность искусственного водоема 4300 метров воды, с температурой 32-34°C. В комплексе имеется 4 подводные пещеры для обучения дайверов и подводный стеклянный тоннель для посетителей.

Также в этом комплексе различные университеты и более 60 медицинских центров проводят подводные, гипербарические эксперименты и исследования.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт бассейна
 INDEPENDENT

Плавательные бассейны
Дайвинг
Спортивные сооружения области Венеция